GA1 steht für:
 Abkürzung für Grundlagenausdauer 1

GA1 steht für:
 1970 GA1, ein Asteroid des Hauptgürtels

GA-1 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der gabunischen Provinz

GA1